X23 ou X-23 peut faire référence à :
 Contact avec des frelons, guêpes et abeilles, d’après la classification internationale des maladies ;
 Martin Marietta X-23, un avion spatial américain ;
 ThinkPad X23, un ordinateur portable de ThinkPad ;
 X-23, une super-héroïne appartenant à l'univers de fiction de Marvel Comics.

Voir aussi
 nombre 23
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres